est un genre éteint de dinosaures ornithopodes appartenant à la super-famille des Hadrosauroidea. Lors de sa création le genre était considéré comme un iguanodontidé. Ses fossiles ont été découverts en Chine, dans la province du Liaoning. Ils appartiennent au biote de Jehol et ont été extraits de la formation géologique d'Yixian, datée du Crétacé inférieur (Aptien inférieur), il y a environ  (millions d'années).

L'unique espèce (et espèce type), , fut décrite pour la première fois par  et Xu en 2001.

Étymologie 
Son nome de genre Jinzhousaurus signifie reptile de Jinzhou, la ville près de laquelle il a été trouvé.

Description 
 
Le fossile découvert est un squelette quasi complet, mais fortement comprimé lors de la fossilisation.

Jinzhousaurus yangi mesurait entre  de long selon les sources.
Son crâne mesure environ  de long. Son museau était allongé avec de larges narines. Il est dépourvu de fenêtre antéorbitaire. L'arrière du crâne est exceptionnellement large avec une petite crête sur le dessus. Le dentaire de la mâchoire inférieure possède au moins dix-sept dents.

Classification 
Lors de a description en 2001, Jinzhousaurus a été considéré comme un iguanodontidé. Depuis la plupart des analyses phylogénétiques l'incluant le considèrent comme un Hadrosauroidea basal, voire le plus basal des Hadrosauroidea.

Le cladogramme ci-dessous, établi par Prieto-Márquez  en 2016 montre la position de Jinzhousaurus parmi les Hadrosauroidea :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Hadrosauroidea
 Liste des genres de dinosaures

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Hadrosauroidea
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure du biote de Jehol
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2001